Supercoppa turca 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2015 – torneo di pallavolo maschile